Овај списак конзула Римске републике саставио је римски полихистор и научник Марко Теренције Варон (116—27. п. н. е.). Премда списак укључује четири „диктаторске године“ и садржи неке друге специфичности, он је ипак данас углавном општеприхваћен и сматра се изванредно значајним историјским извором.

Имена су дата у свом изворном, латинском облику, а легенда за разумевање коришћених скраћеница налази се на крају чланка.

Шести век п. н. е.

Пети век п. н. е. 

{| class="wikitable" style="width:100%;"
|- style="background:#ffdead;"
! style="width:4%;"| Година
! style="width:48%;"| Први конзул
! style="width:48%;"| Други конзул
|-
| 500.
| Servius Sulpicius P.f. Camarinus (Camerinus) Cornutus
| Manius Tullius Longus
|-
| 499.
| Titus Aebutius T.f. Helva
| Gaius (или Publius) Veturius (Vetusius) Geminus Cicurinus
|-
| 498.
| Quintus Cloelius Siculus
| Titus Lartius Flavus (или Rufus) II
|-
| 497.
| Aulus Sempronius Atratinus
| Marcus Minucius Augurinus
|-
| 496.
| Aulus Postumius P.f. Albus Regillensis
| Titus Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
|-
| 495.
| Appius Claudius M.f. Sabinus Regillensis (Inregillensis)
| Publius Servilius P.f. Priscus Structus
|-
| 494.
| Aulus Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
| Titus Veturius (или Vetusius) Geminus Cicurinus
|-
| 493.
| Postumius Cominius Auruncus II
| Spurius Cassius Vecellinus (или Viscellinus) II
|-
| 492.
| Titus Geganius Macerinus
| Publius Minucius Augurinus
|-
| 491.
| Marcus Minucius Augurinus II
| Aulus Sempronius Atratinus II
|-
| 490.
| Quintus Sulpicius Camerinus Cornutus
| Spurius Lartius Flavus (или Rufus) II
|-
| 489.
| Gaius Iulius Iullus
| Publius Pinarius Mamertinus Rufus  (нема га код Ливија)
|-
| 488.
| Spurius Nautius Sp.?f. Rutilus
| Spurius (Sex.?) Furius (Medullinus или Fusus)
|-
| 487.
| Titus Sicinius (Sabinus)
| Gaius Aquillius Tuscus
|-
| 486.
| Spurius Cassius Vecellinus III
| Proculus Verginius Tricostus Rutilus
|-
| 485.
| Servius Cornelius Maluginensis (Cossus)
| Quintus Fabius K.f. Vibulanus
|-
| 484.
| Lucius Aemilius Mam.f. Mamercinus (Mamercus)
| Kaeso (Caeso) Fabius K.f. Vibulanus
|-
| 483.
| Marcus Fabius K.f. Vibulanus
| Lucius Valerius M.f. Potitus (Publicola)
|-
| 482.
| Quintus Fabius K.f. Vibulanus II
| Gaius Iulius C.f. Iullus II
|-
| 481.
| Kaeso (Gaius) Fabius K.f. Vibulanus II
| Spurius Furius Fusus (Medullinus)
|-
| 480.
| Marcus Fabius K.f. Vibulanus II
| Gnaeus Manlius P.f. Cincinnatus
|-
| 479.
| Kaeso Fabius K.f. Vibulanus III
| Titus Verginius Opet.f. Tricostus Rutilus
|-
| 478.
| Lucius Aemilius Man.f. Mamercinus (Mamercus) II
| Gaius Servilius Structus Ahala
|-
| suff.
|
| Opiter Verginius Tricostus Esquilinus
|-
| 477.
| Gaius Horatius M.f. Pulvillus
| Titus Menenius Agrippae f. Lanatus
|-
| 476.
| Aulus Verginius Tricostus Rutilus
| Spurius Servilius (P.f?) Structus
|-
| 475.
| Publius Valerius P.f. Poplicola
| Caius Nautius Sp.f. Rutilus (или Rufus)
|-
| 474.
| Lucius Furius Medullinus
| Aulus Manlius Cn.f. Vulso  C. Manlius код Ливија
|-
| 473.
| Lucius Aemilius Mam.f. Mamercus III
| Vopiscus Iulius C.f. Iullus
|-
| 472.
| Lucius Pinarius Mamercinus Rufus
| Publius Furius Medullinus Fusus
|-
| 471.
| Appius Claudius Ap.f. Crassinus (In)regillensis Sabinus
| Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus
|-
| 470.
| Lucius Valerius M.f. Potitus (Publicola) II
| Tiberius Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus)
|-
| 469.
| Titus Numicius Priscus
| Aulus Verginius (Tricostus) Caeliomontanus
|-
| 468.
| Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus II
| Quintus Servilius (Structus) Priscus
|-
| 467.
| Tiberius Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus) II
| Quintus Fabius M.f. Vibulanus
|-
| 466.
| Quintus Servilius (Structus) Priscus II
| Spurius Postumius A.f. Albus Regillensis
|-
| 465.
| Quintus Fabius M.f. Vibulanus II
| Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus III
|-
| 464.
| Aulus Postumius A.f. Albus Regillensis
| Spurius Furius Medullinus Fus(i)us
|-
| 463.
| Publius Servilius Sp.f. Priscus
| Lucius Aebutius T.f. Helva
|-
| 462.
| Lucius Lucretius T.f. Tricipitinus
| Titus Veturius T.f. Geminus Cicurinus
|-
| 461.
| Publius Volumnius M.f. Amintinus Gallus
| Servius Sulpicius Camerinus Cornutus
|-
| 460.
| Publius Valerius P.f. Publicola II
| Gaius Claudius Ap.f. Inregillensis (Regillensis) Sabinus
|-
| suff.
| Lucius Quinctius Cincinnatus
|
|-
| 459.
| Quintus Fabius M.f. Vibulanus]] III
| Lucius Cornelius Ser.f. Maluginensis Uritus (Cossus)
|-
| 458.
| Caius Nautius Sp.f. Rutilus II
| Carve(tus?)
|-
| suff.
|
| Lucius Minucius P.f. Esquilinus Augurinus
|-
| 457.
| Marcus (или Gaius) Horatius M.f. Pulvillus II
| Quintus Minucius P.f. Esquilinus (Augurinus)
|-
|
| или: Lucius Quinctius Cincinnatus II
| или: M. Fabius Vibulanus
|-
| 456.
| Marcus Valerius Manii f. Maximus Lactuca
| Spurius Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
|-
| 455.
| Titus Romilius T.f. Rocus Vaticanus
| Gaius Veturius Cicurinus
|-
| 454.
| Spurius Tarpeius M.f. Montanus Capitolinus
| Aulus Aternius (Aterius) Varus Fontinalis
|-
| 453.
| Sextus Quinctilius. Sex.f. (Varus)
| Publius Curiatus (Curiatius) Fistus Trigeminus
|-
| suff.
| Sp. Furius Medullinus Fusus II
|
|-
| 452.
| Titus (Gaius) Menenius Agrippae f. Lanatus
| Publius Sestius Q.f. Capito (Capitolinus) Vaticanus
|-
| 451.
| Appius Claudius Ap.f. Crassus Inregillensis Sabinus
| Titus Genucius L.f. Augurinus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Децемвири
|
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus
| A. Manlius Vulso
|- style="background:#e0ffff;"
|
| T. Genucius Augurinus
| Ser. или P. Sulpicius Camerinus Cornutus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| T. или Sp. или L. Veturius Crassus Cicurinus
| P. Curiatius Fistus Trigeminus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| P. Sestius Capito Vaticanus
| T. Romilius Rocus Vaticanus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Gaius Iulius Iullus
| Spurius Postumius Albus Regillensis
|- style="background:#e0ffff;"
| 450.
| Децемвири
|
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus II
| Quintus Poetelius Libo Visolus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Marcus Cornelius Maluginensis
| Titus Antonius Merenda
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Marcus Sergius Esquilinus
| Gaius Duillius Longus
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Lucius Minucius Esquilinus Augurinus
| Servius Opius Cornicen
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Quintus Fabius Vibulanus
| Marcus Rabuleius
|- style="background:#e0ffff;"
| 449.
| Децемвири
|
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Appius Claudius Crassinus Inregillensis Sabinus III
| Quintus Poetelius Libo Visolus II
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Marcus Cornelius Maluginensis II
| Titus Antonius Merenda II
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Marcus Sergius Esquilinus II
| Gaius Duillius Longus II
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Lucius Minucius Esquilinus Augurinus II
| Servius Oppius Cornicen II
|- style="background:#e0ffff;"
|
| Quintus Fabius Vibulanus II
| Marcus Rabuleius II
|-
|
| Lucius Valerius P.f. Potitus
| Marcus Horatius Barbatus
|-
| 448.
| Lars (или Publius) Herminius Coritinesanus (Aquilinus)
| Titus Verginius Tricostus Caeliomontanus
|-
| 447.
| Marcus Geganius M.f. Macerinus
| Gaius Iulius (Iullus?)
|-
| 446.
| Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus IV
| Agrippa Furius Fusus
|-
| 445.
| Marcus Genucius Augurinus
| Gaius (или Agrippa) Curtius Philo
|- style="background:#ffffe0;"
| 444.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| A. Sempronius Atratinus
| T. Cloelius Siculus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Atilius Luscus
|
|-
|
| Lucius Papirius Mugillanus
| Lucius Sempronius A.f. Atratinus
|-
| 443.
| Marcus Geganius M.f. Macerinus II
| Titus Quinctius Capitolinus Barbatus V
|-
| 442.
| Marcus Fabius Q.f. Vibulanus
| Postumius Aebutius Helva Cornicen
|-
| 441.
| Gaius (Quintus) Furius Pacilus Fusus
| Manius Papirius Crassus
|-
| 440.
| Proculus Geganius Macerinus
| Lucius (Titus) Menenius Agrippae Lanatus II
|-
| 439.
| Agrippa Menenius T.f. Lanatus
| Titus Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus VI
|- style="background:#ffffe0;"
| 438.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Mam. Aemilius Macerinus
| L. Iulius Iullus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Quinctius Cincinnatus
|
|-
| 437.
| Marcus Geganius M.f. Macerinus III
| Lucius Sergius L.f. Fidenas
|-
| suff.
| M. Valerius Lactuca Maximus
|
|-
| 436.
| Lucius Papirius Crassus
| Marcus Cornelius Maluginensis
|-
| 435.
| Gaius Iulius Iullus II
| Lucius (или Gaius) Verginius Tricostus
|-
| 434.
| Gaius Iulius Iullus III
| Lucius Verginius Tricostus II
|-
|
| или: M. Manlius Capitolinus
| или: Q. Sulpicius Camerinus Praetextatus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Ser. Cornelius Cossus
| Q. Sulpicius Camerinus Praetextatus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M. Manlius Capitolinus
|
|- style="background:#ffffe0;"
| 433.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M. Fabius Vibulanus
| L. Sergius Fidenas
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M. Folius Flaccinator
|
|- style="background:#ffffe0;"
| 432.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Pinarius Mamercus
| Sp. Postumius Albinus Regillensis
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Furius Medullinus
|
|-
| 431.
| Titus Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus
| Gaius (или Gnaeus) Iulius Mento
|-
| 430.
| Lucius (или Gaius) Papirius Crassus  II
| Lucius Iulius Vop.f. Iullus
|-
| 429. ***
| Hostus Lucretius Tricipitinus
| Lucius Sergius C.f. Fidenas II
|-
| 428.
| Aulus Cornelius M.f. Cossus
| Titus Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus II
|-
|
| или: L. Quinctius Cincinnatus
| или: A. Sempronius Atratinus
|-
| 427.
| Gaius Servilius Structus Ahala
| Lucius Papirius L.f. Mugillanus (II)
|- style="background:#ffffe0;"
| 426.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| T. Quinctius Pennus Cincinnatus
| M. Postumius Albinus Regillensis
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Furius Pacilus Fusus
| Aulus Cornelius Cossus
|- style="background:#ffffe0;"
| 425.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| A. Sempronius Atratinus
| L. Furius Medullinus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Quinctius Cincinnatus II
| L. Horatius Barbatus
|- style="background:#ffffe0;"
| 424.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Ap. Claudius Crassus
| L. Sergius Fidenas II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Sp. Nautius Rutilus
| Sex. Iulius Iullus
|-
| 423.
| Gaius Sempronius Atratinus
| Quintus Fabius Q.f. Vibulanus Ambustus
|- style="background:#ffffe0;"
| 422.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Manlius Capitolinus
| L. Papirius Mugillanus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Q. Antonius Merenda
|
|-
| 421.
| Gnaeus (или Marcus) Fabius Vibulanus
| Titus Quinctius T.f. Capitolinus Barbatus
|- style="background:#ffffe0;"
| 420.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Lucius Quinctius Cincinnatus III  или: T. Quinctius Pennus Cincinnatus II
| Marcus Manlius Vulso
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Lucius Furius Medulinus III
| Aulus Sempronius Atratinus II
|- style="background:#ffffe0;"
| 419.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Agrippa Menenius Lanatus
| Spurius Nautius Rutilus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Publius Lucretius Tricipitinus
| C. Servilius Axilla
|- style="background:#ffffe0;"
| 418.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Lucius Sergius Fidenas III
| Gaius Servilius Priscus Axilla II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Marcus Papirius Mugillanus
|
|- style="background:#ffffe0;"
| 417.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Publius Lucretius Tricipitinus II
| Agrippa Menenius Lanatus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Spurius Rutilius Crassus  или: Sp. Veturius Crassus Cicurinus
| C. Servilius Axilla III
|- style="background:#ffffe0;"
| 416.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Aulus Sempronius Alvatinus III
| Q. Fabius Vibulanus Ambustus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Marcus Papirius Mugillanus II
| Spurius Nautius Rutilus II
|- style="background:#ffffe0;"
| 415.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Publius Cornelius Cossus
| Numerius Fabius Vibulanus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Gaius Valerius Potitus Volusus
| Quintus Quinctius Cincinnatus
|- style="background:#ffffe0;"
| 414.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Gaius Cornelius Cossus
| Q. Fabius Vibulanus Ambustus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Lucius Valerius Potitus
| P. Postumius Albinus Regillensis
|-
| 413.
| Aulus Marcus Cornelius Cossus II
| Lucius Furius L.f. Medullinus
|-
| 412.
| Quintus Fabius Ambustus Vibulanus
| Gaius Furius Pacilus
|-
| 411.
| Lucius Papirius L.f. Mugillanus (или Atratinus)
| Spurius (или Gaius) Nautius Sp.f. Rutilus
|-
| 410.
| Manius Aemilius Mam.f. Mamercinus
| Gaius Valerius L.f. Potitus Volusus
|-
| 409.
| Gnaeus Cornelius A.f. Cossus
| Lucius Furius L.f. Medullinus II
|- style="background:#ffffe0;"
| 408.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Iulius Iullus
| C. Servilius Ahala
|- style="background:#ffffe0;"
|
| P. Cornelius Cossus
|
|- style="background:#ffffe0;"
| 407.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Lucius Furius Medullinus
| N. Fabius Vibulanus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Valerius Potitus Volusus II
| C. Servilius Ahala II
|- style="background:#ffffe0;"
| 406.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| P. Cornelius Rutilus Cossus
| N. Fabius Ambustus|- style="background:#ffffe0;"
|
| Cn. Cornelius Cossus
| L. Valerius Potitus II
|- style="background:#ffffe0;"
| 405.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| T. Quinctius Capitolinus Barbatus
| A. Manlius Vulso Capitolinus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Q. Quinctius Cincinnatus II
| Lucius Furius Medullinus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Iulius Iullus II
| M'. Aemilius Mamercinus
|- style="background:#ffffe0;"
| 404.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Valerius Potitus Volusus III
| Cn. Cornelius Cossus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M'. Sergius Fidenas
| K. Fabius Ambustus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| P. Cornelius Maluginensis
| Sp. Nautius Rutilus III
|- style="background:#ffffe0;"
| 403.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M'. Aemilius Mamercinus II
| M. Quinctilius Varus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Valerius Potitus III
| L. Iulius Iullus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Ap. Claudius Crassus Inregillensis
| M. Furius Fusus
|- style="background:#ffffe0;"
| 402.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| C. Servilius Ahala III
| Q. Sulpicius Camerinus Cornutus
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Q. Servilius Fidenas
| A. Manlius Vulso Capitolinus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Verginius Tricostus Esquilinus
| M'. Sergius Fidenas II
|- style="background:#ffffe0;"
| 401.
| Војни трибуни с конзулском влашћу
|
|- style="background:#ffffe0;"
|
| L. Valerius Potitus IV
| Cn. Cornelius Cossus III
|- style="background:#ffffe0;"
|
| Marcus Furius Camillus
| K. Fabius Ambustus II
|- style="background:#ffffe0;"
|
| M'. Aemilius Mamercinus III
| L. Iulius Iullus
|}

 Четврти век п. н. е. 

 Трећи век п. н. е. 

300 Marcus Valerius M.f. Corvus V, Quintus Appuleius Pansa
299 Marcus Fulvius Cn.f. Paetinus, Titus Manlius T.f. Torquatus, Consul suffectus: Marcus Valerius M.f. Corvus VI
298 Lucius Cornelius Cn.f. Scipio Barbatus, Gnaeus Fulvius Cn.f. Maximus Centumalus
297 Quintus Fabius Maximus Rullianus IV, Publius Decius P.f. Mus III
296 Апије Клаудије Цек II, Lucius Volumnius C.f. Flamma Violens II.

295 Quintus Fabius Maximus Rullianus V, Publius Decius P.f. Mus IV
294 Lucius Postumius L.f. Megellus II, koji je opzvan, Marcus Atilius M.f. Regulus
293 Lucius Papirius L.f. Cursor, Spurius Carvilius C.f. Maximus
292 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges, Decimus Iunius D.f. Brutus Scaeva
291 Lucius Postumius L.f. Megellus III, Gaius Iunius C.f. Bubulcus Brutus
290 Manius Curius Dentatus I, Publius Cornelius Cn.f. Rufinus
289 Marcus Valerius M.f. Maximus Corvinus II, Quintus Caedicius Q.f. Noctua
288 Quintus Marcius Q.f. Tremulus II, Publius Cornelius A.f. Arvina II
287 Marcus Claudius M.f. Marcellus, Gaius Nautius Rutilus
286 Marcus Valerius Maximus (Potitus?), Gaius Aelius Paetus
285 Gaius Claudius M.f. Canina, Marcus Aemilius Lepidus
284 Gaius Servilius Tucca, Lucius Caecilius (Caelius) Metellus Denter, Consul suffectus: Manius Curius Dentatus
283 Publius Cornelius Dolabella, Gnaeus Domitius Cn.f. Calvinus Maximus
282 Gaius Fabricius Luscinus, Quintus Aemilius Cn.f. Papus (Papirius)
281 Lucius Aemilius Q.f. Barbula, Quintus Marcius Q.f. Philippus
280 Publius Valerius Laevinus, Tiberius Coruncanius
279 Publius Sulpicius P.f. Saverrio, Publius Decius P.f. Mus
278 Gaius Fabricius Luscinus II, Quintus Aemilius Cn.f. Papus II
277 Publius Cornelius Cn.f. Rufinus II, Gaius Iunius C.f. Bubulcus Brutus I
276 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges II, Gaius Genucius L.f. Clepsina
275 Manius Curius Dentatus II, Cornelius Ti.f Lentulus Caudinus
274 Manius Curius Dentatus III, Servius Cornelius P.f. Merenda
273 Gaius Fabius M.f. Dorso Licinus, Gaius Claudius M.f. Canina II
272 Lucius Papirius L.f. Cursor II, Spurius Carvilius C.f. Maximus II
271 Gaius (ili Kaeso) Quinctius L.f. Claudus, Lucius Genucius L.f. Clepsina
270 Gaius Genucius L.f. Clepsina II, Gnaeus Cornelius P.f. Blasio
269 Quintus Ogulnius L.f. Gallus, Gaius Fabius C.f. Pictor
268 Publius Sempronius P.f. Sophus, Appius Claudius Ap.f. Russus
267 Марко Атилије Регул, Lucius Iulius L.f. Libo
266 Decimus Iunius D.f. Pera, Numerius Fabius C.f. Pictor
265 Quintus Fabius Q.f. Maximus Gurges, Lucius Mamilius Q.f. Vitulus
264 Апије Клаудије Каудекс, Marcus Fulvius Q.f. Flaccus
263 Manius Otacilius C.f. Crassus, Маније Валерије Масала
262 Lucius Postumius (Albinus) L.f. Megellus, Quintus Mamilius Q.f. Vitulus
261 Lucius Valerius M.f. Flaccus, Tiberius Otacilius C.f. Crassus
260 Gnaeus Cornelius Scipio Asina, Гај Дуилије
259 Lucius Cornelius Scipio, Caius Aquillius M.f. Florus
258 Аул Атилије Кајатин, Gaius Sulpicius Q.f. Paterculus
257 Гај Атилије Регул Серан, Gnaeus Cornelius P.f. Blasio II
256 Lucius Manlius A.f. Vulso Longus I, Quintus Caedicius Q.f. Consul suffectus: Марко Атилије Регул II
255 Marcus Aemilius M.f. Paullus, Servius Fulvius M.f. Paetinus Nobilior
254 Gnaeus Cornelius Scipio Asina II, Аул Атилије Кајатин
253 Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio, Gaius Sempronius Ti.f. Blaesus
252 Gaius Aurelius L.f. Cotta, Publius Servilius Q.f. Geminus
251 Луције Цецилије Метел I, Gaius Furius Pacilus
250 Гај Атилије Регул Серан, Lucius Manlius A.f. Vulso Longus II
249 Публије Клаудије Пулхер, Lucius Iunius C.f. Pullus
248 Gaius Aurelius L.f. Cotta II, Publius Servilius Q.f. Geminus II
247 Луције Цецилије Метел II, Numerius (Marcus) Fabius M.f. Buteo
246 Manius Otacilius C.f. Crassus II, Marcus Fabius C.f. Licinus
245 Marcus Fabius M.f. Buteo, Gaius Atilius A.f. Bulbus
244 Aulus Manlius T.f. Torquatus Atticus I, Gaius Sempronius Ti.f. Blaesus II
243 Gaius Fundanius C.f. Fundulus, Gaius Sulpicius C.f. Galus
242 Гај Лутације Катул, Aulus Postumius A.f. Albinus
241 Aulus Manlius Titus f. Torquatus Atticus II, Quintus Lutatius Catulus f. Cerco
240 Gaius Claudius Ap.f. (Caeci f.? = Cekov sin) Centho, Marcus Sempronius C.f. Tuditanus
239 Gaius Mamilius Q.f. Turrinus, Quintus Valerius Q.f. Falto
238 Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus, Pub. Valerius Q.f. Falto
237 Lucius Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, Квинт Фулвије Флак
236 Publius Cornelius L.f. Lentulus Caudinus, Gaius Licinius P.f. Varus
235 Тит Манлије Торкват I, Gaius Atilius A.f. Bulbus II
234 Луције Постумије Албин , Spurius Carvilius Sp.f. Maximus (Ruga)
233 Квинт Фабије Максим I, M' Pomponius M.f. Matho
232 Marcus Aemilius M.f. Lepidus, Marcus Publicius L.f. Malleolus
231 Marcus Pomponius M'.f. Matho, Gaius Papirius C.f. Maso
230 Marcus Aemilius L.f. Barbula, Marcus Iunius D.f. Pera
229 Луције Постумије Албин  II, Gnaeus Fulvius Cn.f. Centumalus,
228 Spurius Carvilius Sp.f. Maximus II, Квинт Фабије Максим II
227 Publius Valerius L.f. Flaccus, Marcus Atilius Regulus|Marcus Atilius M.f. Regulus
226 Marcus Valerius M'.f. Maximus Messala, Lucius Apustius L.f. Fullo
225 Луције Емилије Пап, Gaius (Caius) Atilius M.f. Regulus
224 Тит Манлије Торкват II, Квинт Фулвије Флак
223 Гај Фламиније (pobednik nad Galima), Publius Furius Sp.f. Philus
222 Гнеј Корнелије Сципион Калвус, Marcus Claudius M.f. Marcellus I
221 Publius Cornelius Cn.f. Scipio Asina, Марко Минуције Руф, Consul suffectus: Marcus Aemilius M.f. Lepidus II
220 Marcus Valerius P.f. Laevinus I, Quintus Mucius P.f. Scaevola. Consules suffecti(?): Lucius Veturius L.f. Philo, Gaius Lutatius Catulus
219 Луције Емилије Паул, Марко Ливије Салинатор
218 Публије Корнелије Сципион, Тиберије Семпроније Лонг
217 Гнеј Сервилије, Гај Фламиније II. Consul suffectus: Marcus Atilius M.f. Regulus II
216 Луције Емилије Паул II, Гај Теренције Варон
215 Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus, Lucius Postumius A.f. Albinus III. Consules suffecti: Marcus Claudius M.f. Marcellus II dao ostavku, Квинт Фабије Максим III
214 Квинт Фабије Максим IV, Marcus Claudius M.f. Marcellus III
213 Quintus Fabius Q.f. Maximus, Tiberius Sempronius Ti.f. Gracchus II
212 Апије Клаудије Пулхер, Квинт Фулвије Флак III
211 Publius Sulpicius Ser.f. Galba Maximus I, Gnaeus Fulvius Cn.f. Centunalus (Centumalus) Maximus
210 Marcus Valerius P.f. Laevinus II, Marcus Claudius M.f. Marcellus IV
209 Квинт Фабије Максим, Квинт Фулвије Флак
208 Marcus Claudius M.f. Marcellus V, Titus Quinctius L.f. Crispinus
207 Гај Клаудије Нерон, Марко Ливије Салинатор II
206 Quintus Caecilius L.f. Metellus, Lucius Veturius L.f. Philo
205 Публије Корнелије Сципион Африканац, Publius Licinius P.f. Crassus Dives
204 Марко Корнелије Цетег, Публије Семпроније Тудитан
203 Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio, Gaius Servilius C.f. Geminus
202 Tiberius Claudius P.f. Nero, Marcus Servilius C.f. Pulex Geminus
201 Gnaeus Cornelius L.f. Lentulus, Publius Aelius Q.f. Paetus

 Други век п. н. е. 

200 Publius Sulpicius Ser.f. Galba Maximus II, Gaius Aurelius C.f. Cotta
199 Lucius Cornelius L.f. Lentulus, Publius Villius Ti.f. Tappulus
198 Titus Quinctius T.f. Flamininus, Sextus Aelius Q.f. Paetus Catus
197 Gaius Cornelius L.f. Cethegus, Quintus Minucius C.f. Rufus
196 Lucius Furius Sp.f. Purpureo, Marcus Claudius M.f. Marcellus
195 Marcus Porcius M.f. Cato, Lucius Valerius P.f. Flaccus
194 Publius Cornelius P.f. Scipio Africanus II, Tiberius Sempronius Ti.f. Longus
193 Lucius Cornelius L.f. Merula, Aulus Minucius Q.f. Thermus
192 Lucius Quinctius T.f. Flamininus, Gnaeus Domitius L.f. Ahenobarbus
191 Manius Acilius C.f. Glabrio, Publius Cornelius Cn.f. Scipio Nasica
190 Lucius Cornelius P.f. Scipio (Asiaticus), Gaius Laelius C.f
189 Gnaeus Manlius Cn.f. Vulso, Marcus Fulvius M.f. Nobilior
188 Gaius Livius M.f. Salinator, Marcus Valerius M.f. Messalla
187 Marcus Aemilius M.f. Lepidus I, Gaius Flaminius C.f.

186 Spurius Postumius L.f. Albinus, Quintus Marcius L.f. Philippus I
185 Appius Claudius Ap.f. Pulcher, Marcus Sempronius M.f. Tuditanus
184 Publius Claudius Ap.f. Pulcher, Lucius Porcius L.f. Licinus
183 Quintus Fabius Q.f. Labeo, Marcus Claudius M.f. Marcellus
182 Lucius Aemilius L.f. Paullus, Gnaeus Baebius Q.f. Tamphilus
181 Publius Cornelius L.f. Cethegus, Marcus Baebius Q.f. Tamphilus
180 Aulus Postumius A.f. Albinus (Luscus), Gaius Calpurnius C.f. Piso. Consul suffectus: Quintus Fulvius Cn.f. Flaccus
179 Lucius Manlius L.f. Acidinus Fulvianus, Quintus Fulvius Q.f. Flaccus
178 Marcus Iunius M.f. Brutus, Aulus Manlius Cn.f. Vulso
177 Gaius Claudius Ap.f. Pulcher, Tiberius Sempronius P.f. Gracchus
176 Gnaeus Cornelius Cn.f. Scipio Hispallus, Quintus Petillius. Consul suffectus: Gaius Valerius M.f. Laevinus
175 Publius Mucius Q.f. Scaevola, Marcus Aemilius M.f. Lepidus II
174 Spurius Postumius A.f. Albinus Paullulus, Quintus Mucius Q.f. Scaevola
173 Lucius Postumius A.f. Albinus, Marcus Popillius P.f. Laenas
172 Gaius Popillius P.f. Laenas I, Publius Aelius P.f. Ligus
171 Publius Licinius C.f. Crassus, Gaius Cassius C.f. Longinus
170 Aulus Hostilius L.f. Mancinus, Aulus Atilius C.f. Serranus
169 Quintus Marcius L.f. Philippus II, Gnaeus Servilius Cn.f. Caepio
168 Lucius Aemilius L.f. Paullus II, Gaius Licinius C.f. Crassus
167 Quintus Aelius Paetus, Marcus Junius Pennus
166 Gaius Sulpicius Galba, Marcus Claudius Marcellus I
165 Tiberius Manlius Torquatus, Gnaeus Octavius
164 Aulus Manlius Torquatus, Quintus Cassius Longinus
163 Tiberius Sempronius Gracchus II, Marcus Juventius Thalna
162 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum I, Gaius Marcius Figulus I
161 Marcus Valerius Messalla, Gaius Fannius Strabo
160 Marcus Cornelius Cethegus, Lucius Anicius Gallus
159 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marcus Fulvius Nobilior
158 Marcus Aemilius Lepidus, Gaius Popillius P.f. Laenas II
157 Servius Julius Caesar, Lucius Aurelius Orestes
156 Lucius Cornelius Lentulus Lupus, Gaius Marcius Figulus II
155 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum II, Marcus Claudius Marcellus II
154 Lucius Postumius Albinus, Quintus Opimius
153 Tiberius Annius Luscus, Quintus Fulvius Nobilior
152 Lucius Valerius Flaccus, Marcus Claudius Marcellus III
151 Aulus Postumius Albinus, Lucius Licinius Lucullus
150 Tiberius Quinctius Flaminius, M' Acilius Balbus
149 [Manije Manilije|[Manius Manilius]], Marcius Censorinus
148 Spurius Postumius Albinus Magnus, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
147 Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus I, Gaius Livius Drusus
146 Gnaeus Cornelius Lentulus, Lucius Mummius Achaicus
145 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, Lucius Hostilius Mancinus
144 Servius Sulpicius Ser.f. Galba, Lucius Aurelius Cotta
143 Appius Claudius Pulcher, Quintus Caecilius Metellus Macedonicus
142 Quintus Fabius Maximus Servilianus, Lucius Caecilius Metellus Calvus
141 Gnaeus Servilius Caepio, Quintus Pompeius
140 Quintus Servilius Caepio, Gaius Laelius Sapiens
139 Gnaeus Calpurnius Piso, Marcus Popillius Laenas
138 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Junius Brutus Callaicus
137 Marcus Aemilius Lepidus Porcina, Gaius Hostilius Mancinus
136 Lucius Furius Philus, Sextus Atilius Serranus
135 Quintus Calpurnius Piso, Servius Fulvius Flaccus
134 Gaius Fulvius Flaccus, Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus II
133 Lucius Calpurnius Piso Frugi, Publius Mucius Scaevola
132 Publius Popillius Laenas, Publius Rupilius
131 Lucius Valerius Flaccus, Publius Licinius Crassus Dives Mucianus
130 Lucius Cornelius Lentulus, Marcus Perperna. Consul suffectus: Ap. Claudius
129 Gaius Sempronius Tuditanus, Manius Aquillius
128 Titus Annius Rufus, Gnaeus Octavius
127 Lucius Cornelius Cinna, Lucius Cassius Longinus Ravilla
126 Marcus Aemilius Lepidus, Lucius Aurelius Orestes
125 Marcus Fulvius M.f. Flaccus, Marcus Plautius Hypsaeus
124 Gaius Cassius Longinus, Gaius Sextius Calvinus
123 Titus Quinctius Flaminius, Quintus Caecilius Metellus Balearicus
122 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Fannius
121 Quintus Fabius Maximus Allobrigicus, Lucius Opimius
120 Gaius Papirius Carbo, Publius Manilius
119 Lucius Aurelius Cotta, Lucius Caecilius Metellus Delmaticus
118 Quintus Marcius Rex, Marcus Porcius Cato
117 Lucius Caecilius Metellus Diadematus, Quintus Mucius Scaevola
116 Quintus Fabius Maximus Eburnus, Gaius Licinius Geta
115 Marcus Aemilius Scaurus, Marcus Caecilius Metellus
114 Manius Acilius Balbus, Gaius Porcius Cato
113 Gnaeus Papirius Carbo, Gaius Caecilius Metellus Caprarius
112 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Marcus Livius Drusus
111 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio, Lucius Calpurnius Bestia
110 Spurius Postumius Albinus, Marcus Minucius Rufus
109 Quintus Caecilius Metellus Numidicus, Marcus Junius Silanus
108 Servius Sulpicius Galba, Lucius Hortensius. Consul suffectus: Marcus Aurelius Scaurus
107 Lucius Cassius Longinus, Gaius Marius I
106 Quintus Servilius Caepio, Gaius Atilius Serranus
105 Gnaeus Mallius Maximus, Publius Rutilius Rufus
104 Gaius Flavius Fimbria, Gaius Marius II
103 Lucius Aurelius Orestes, Gaius Marius III
102 Quintus Lutatius Catulus, Gaius Marius IIII
101 Manius Aquillius, Gaius Marius V

 Први век п. н. е. 

100 Lucius Valerius Flaccus, Gaius Marius VI
99 Аул Постумије Албин, Марко Антоније Оратор
98 Квинт Цецилије Метел Непот, Тит Дидије
97 Гнеј Корнелије Лентул, Publius Licinius Crassus
96 Gaius Cassius Longinus, Gnaeus Domitius Ahenobarbus
95 Lucius Licinius Crassus, Quintus Mucius Scaevola Pontifex
94 Gaius Coelius Caldus, Lucius Domitius Ahenobarbus
93 Gaius Valerius Flaccus, Marcus Herennius
92 Gaius Claudius Pulcher, Marcus Perperna
91 Sextus Julius Caesar, Lucius Marcius Philippus
90 Lucius Julius Caesar, Publius Rutilius Lupus
89 Gnaeus Pompeius Strabo, Lucius Porcius Cato
88 Lucius Cornelius Sulla I, Quintus Pompeius Rufus
87 Lucius Cornelius Cinna I, Gnaeus Octavius
86 Lucius Cornelius Cinna II, Gaius Marius VII, Consul suffectus: Lucius Valerius Flaccus
85 Lucius Cornelius Cinna III, Gnaeus Papirius Carbo I
84 Lucius Cornelius Cinna IV, Gnaeus Papirius Carbo II
83 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus Asiagenus, Gaius Norbanus
82 Gnaeus Papirius Carbo III, Gaius Marius Minus
81 Gnaeus Cornelius Dolabella, Marko Tulije DekulaMarcus Tullius Decula
80 Lucius Cornelius Sulla II, Quintus Caecilius Metellus Pius
79 Appius Claudius Pulcher, Publius Servilius Vatia
78 Marcus Aemilius Lepidus, Quintus Lutatius Catulus
77 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus, Decimus Junius Brutus
76 Gnaeus Octavius, Gaius Scribonius Curio
75 Gaius Aurelius Cotta, Lucius Octavius
74 Marcus Aurelius Cotta, Lucius Licinius Lucullus
73 Gaius Cassius Longinus, Marcus Terentius Varro Lucullus
72 Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus, Lucius Gellius Publicola
71 Publius Cornelius Lentulus Sura, Gnaeus Aufidius Orestes
70 Marcus Licinius Crassus Dives I, Gnaeus Pompeius Magnus I
69 Quintus Caecilius Metellus Creticus, Quintus Hortensius
68 Lucius Caecilius Metellus, Quintus Marcius Rex
67 Manius Acilius Glabrio, Gaius Calpurnius Piso
66 Manius Aemilius Lepidus, Lucius Volcacius Tullus
65 Lucius Manlius Torquatus, Lucius Aurelius Cotta
64 Lucius Julius Caesar, Gaius Marcius Figulus
63 Gaius Antonius Hybrida, Marcus Tullius Cicero
62 Decimus Junius Silanus, Lucius Licinius Murena
61 Marcus Valerius Messalla Niger, Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus
60 Lucius Afranius, Quintus Caecilius Metellus Celer
59 Gaius Julius Caesar I, Marcus Calpurnius Bibulus
58 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus, Aulus Gabinius
57 Publius Cornelius Lentulus Spinther, Quintus Caecilius Metellus Nepos
56 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus, Lucius Marcius Philippus
55 Marcus Licinius Crassus Dives II, Gnaeus Pompeius Magnus II
54 Appius Claudius Pulcher, Lucius Domitius Ahenobarbus
53 Marcus Valerius Messalla Rufus, Gnaeus Domitius Calvinus I
52 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio, Gnaeus Pompeius Magnus III
51 Marcus Claudius Marcellus, Servius Sulpicius Rufus
50 Lucius Aemilius Paullus, Gaius Claudius Marcellus Minor (rođak konzula iz 49. st. e., brat konzula iz 51. st. e.)49 Lucius Cornelius Lentulus Crus, Gaius Claudius Marcellus Major(rođak konzula iz 51. i 50. st. e.)48 Gaius Julius Caesar II, Publius Servilius Vatia Isauricus I
47 Quintus Fufius Calenus, Publius Vatinius
46 Gaius Julius Caesar III, Marcus Aemilius Lepidus I
45 Gaius Julius Caesar IV, bez kolege44 Gaius Julius Caesar V, Marcus Antonius I. Consul suffectus: Imperator Caesar Augustus I, bez kolege43 Aulus Hirtius, Gaius Vibius Pansa Caetronianus
42 Marcus Aemilius Lepidus II, Lucius Munatius Plancus
41 Publius Servilius Isauricus II, Lucius Antonius
40 Gaius Asinius Pollio, Gnaeus Domitius Calvinus II
39 Gaius Calvisius Sabinus, Lucius Marcius Censorinus
38 Appius Claudius Pulcher, Gaius Norbanus Flaccus
37 Lucius Caninius Gallus, Marcus Vipsanius Agrippa I
36 Marcus Cocceius Nerva, Lucius Gellius Publicola
35 Lucius Cornificius, Sextus Pompeius
34 Marcus Antonius II, Lucije Skribonije LibonLucius Scribonius Libo. Consul suffectus'': Aemilius Lepidus Paullus
33 Imperator Caesar Augustus II, Lucius Volcacius Tullus
32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus, Gaius Sosius
31 Imperator Caesar Augustus III, Marcus Valerius Messalla Corvinus

Легенде 
 Римска бројка означава који пут иста особа обавља дужност конзула.
 f. = filius (син)
 n. = nepos (нећак)
 A.f. = Auli filius (Аулов син)
 Ap.f. = Appii filius (Апијев син)
 C.f. = Gai filius (Гајев син)
 Cn.f. = Gnei filius (Гнејев син)
 D.f. = Decimi filius (Децимов син)
 K.f. = Kaesonis filius (Кезонов син)
 L.f. = Lucii filius (Луцијев син)
 L.n. = Lucii nepos (Луцијев нећак)
 M.f. = Marci filius (Марков син)
 M'.f. = Manii filius (Манијев син)
 Mam.f. = Mamerci filius (Мамерков син)
 Man.f. = Manlii filius (Манлијев син)
 N.f. = Numerii filius (Нумеријев син)
 Opit.f = Opitri filius (Опитеров син)
 P.f. = Publii filius (Публијев син)
 Q.f. = Quinti filius (Квинтов син)
 Q.n. = Quinti nepos (Квинтов нећак)
 Ser.f. = Servii filius (Сервијев син)
 Sex. = Sextus (Секст)
 Sex.f. = Sexti filius (Секстов син)
 Sp.f. = Spurii filius (Спуријев син)
 T.f. = Titi filius (Титов син)
 Ti.f. = Tiberii filius (Тиберијев син)
 Vop.f. = Vopisci filius (Вописков син)

Види још 
 Списак конзула Римског царства